Farano ist der Familienname folgender Personen:

 John Farano (* 1959), kanadischer Automobilrennfahrer 
 Vincenzo Maria Farano (1921–2008), italienischer Geistlicher, Diplomat des Heiligen Stuhls und römisch-katholischer Erzbischof von Gaeta